Натуральне число 217
 217 рік до нашої ери
 217 рік нашої ери